

Желязкув — гміна в Каліському повіті Великопольського воєводства
 Желязкув — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Желязкув — село в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства